Xiazhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xiazhen (ort), Shandong, 
 Xiazhen (socken), Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar